Osoby o nazwisku Mayr:
 Ernst Walther Mayr (1904–2005) – amerykański ornitolog i ewolucjonista pochodzenia niemieckiego
 Gerald Mayr – niemiecki paleontolog i ornitolog
 Gustav Mayr (1830–1908) – austriacki entomolog
 Hans Mayr – niemiecki architekt  
 Heinrich Mayr – niemiecki botanik
 Iga Mayr (1921–2001) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Ingemar Mayr (ur. 1975) – austriacko-holenderski skoczek narciarski
 Johann Simon Mayr (1763–1845) – niemiecki kompozytor
 Patricia Mayr (ur. 1986) – austriacka tenisistka

Zobacz też 
 Maier
 Mayer  
 Meier
 Meijer 
 Meyer
 Major